Papulaspora är ett släkte av svampar. Papulaspora ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Papulaspora